

Localidades

 Lamberville (Mancha)
 Lamberville (Sena Marítimo)

Desambiguações de topônimos